I Barjatinskij sono una famiglia principesca Russa.

Hanno come capostipite il condottiero variago Rurik. Il cognome è un toponimo dal villaggio di Barjatinskij rajon. Vantano tra gli esponenti, tra gli altri, Vladimir Ivanovič Barjatinskij e Ivan Ivanovič Barjatinskij.

Albero genealogico

Bibliografia

Altri progetti

Barjatinskij
Barjatinskij